Circo — companhia itinerante de espetáculos
Circo (geologia) — feição topográfica
Circo Editorial — editora brasileira